È la prima edizione del torneo.

In finale Beatriz Haddad Maia e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Oksana Kalašnikova e Miyu Katō con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

  Beatriz Haddad Maia /  Kristina Mladenovic (Campionesse)
  Oksana Kalašnikova /  Miyu Katō (finale)

  Anna Kalinskaja /  Anastasija Potapova (semifinale) 
  Samantha Murray Sharan /  Ingrid Neel (primo turno)

Wildcard 

  Delia Gaillard /  Jang Su-jeong (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Trophee Lagardère 2022